Příjmení Pechanec nese více různých osobností:

 Antonín Pechanec (* 1991) – český hokejový útočník
 Jan Pechanec (1883–1977) – český a československý politik
 Pavel Pechanec (* 1971) – český duchovní